Petra Rampre, slovenska tenisačica, * 20. januar 1980, Ljubljana.

Njena najvišja karierna uvrstitev na lestvici WTA med posameznicami je 151-to mesto (30. april 2012), med dvojicami pa 84-to mesto (20. november 2012). Na turnirjih serije ITF je v konkurenci posameznic osvojila 7 turnirja, med dvojicami pa 5 turnirjev.

Naslovi posamično

Pokal federacij

Posamični nastopi 

* Statistika osvežena: 15. oktobra 2012.

Sklici

Zunanje povezave 
 

Slovenski tenisači
Ljubljanski športniki